Stremț se poate referi la:
Stremț, Alba
Stremț, Maramureș